Con O’Kelly Sr.
 Con O’Kelly Jr.